Paradrina phaeophoba är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1942. Paradrina phaeophoba ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
phaeophoba